Akko peut désigner : 
 Akko, un genre de poissons, comprenant 3 espèces de gobies ;
 Akko, une zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Akko, le nom hébreu de la ville d'Acre en Israël.

AKKO est un nom de scène porté par
 Akiko Kobayashi, née Akiko Akamatsu, chanteuse japonaise du groupe My Little Lover ;
 Akiko Noma, née Akiko Hamada, chanteuse japonaise du groupe GO!GO!7188.

Voir aussi